Summer Songs 2 () — второй микстейп американского рэпера Lil Yachty. Он был выпущен 20 июля 2016. На микстейпе присутствуют гостевые участия от TheGoodPerry, G Herbo, JBan$2Turnt, Byou, Big Brutha Chubba, Offset, Tyler Royale, K$upreme, Cook Laflare и других. Альбом был спродюсирован TheGoodPerry, Wizard Beatz, D33J, Misogi, ILoveUPeter, Chris Fresh, Khalil Byous, Earl, 1Mind, Sage и Free School.

Отзывы 

Микстейп получил смешанные отзывы.

Крис Дарт из Exclaim! описал микстейп, как "сочетание приятности и нахождения в нужном месте в нужное время" и похвалил продюсирование альбома, которое, как он заявил "охватывает гамму от чиллвейв до экспериментальных звуков синтезатора".

Pitchfork написали, что Summer Songs 2 может принести много веселья.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2016 года
Альбомы Lil Yachty
Альбомы Quality Control Music
Альбомы-сиквелы